Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Hamarkameratene nelle competizioni ufficiali della stagione 2009.

Rosa

Risultati

Campionato

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Norvegia

Collegamenti esterni

2009